Мэтью Гарон (; , Чандлер, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру в мае 2014 года.

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата мира - 2008
 Обладатель Кубка Стэнли («Питтсбург Пингвинз») - 2009

Статистика

Регулярный сезон

Плей-офф

Ссылки 
 Профиль Гарона на оф.сайте NHL 
 Статистика Гарона на Eliteprospects 
 Статистика Гарона на HockeyDB

Примечание 

Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»